Cardo cuca puede referirse a:

 el nombre común de la planta Carlina corymbosa; o 
 el nombre común de la planta Eryngium campestre.